Карлиньос ():
 Нунес да Силва, Луис Карлос (1937—2015) — бразильский футболист и тренер.
 Карлиньос Браун (род. 1962) — бразильский музыкант.
 Карлос Эдуардо Моро (род. 1981) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Карлос Алберто де Алмейда (род. 1980) — бразильский футболист.
 Перейра, Карлос Эмилиано (род. 1986) — бразильский футболист, защитник.
 Андраде Соуза, Карлос (род. 1987) — бразильский футболист, защитник.
 Карлос Винисиус Сантос де Жезус (род. 1994) — бразильский футболист, латераль.